Industria Motori Vassena (IMV), een historisch Italiaans merk van hulpmotoren en motorfietsen
Industrija Motornih Vozil (IMV), een voormalige Joegoslavische autofabrikant